Krötenmühle steht für folgende Orte:
 Krötenmühle (Bad Steben), Ortsteil von Bad Steben, Landkreis Hof, Bayern
 Krötenmühle (Gemeinde Straß), Ortsteil von Straß im Attergau, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich